Хосе Вилардебо Пикурена или Жосеп Вилардебо-и-Пикурена (, 11 ноября 1902 — ?) — испанский шахматист, национальный мастер.

Один из сильнейших шахматистов Испании рубежа 1920—1930-х гг.

Бронзовый призер чемпионата Испании 1946 г.

Трехкратный чемпион Каталонии (1923, 1928 и 1935 гг.).

В составе сборной Испании участник шахматных олимпиад 1927 и 1931 гг. и радиоматча со сборной Аргентины (1946 г.).

Участник международных турниров в Барселоне (1929 и 1946 гг.).

Соучредитель Барселонского шахматного клуба (1921 г.).

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии Х. Вилардебо в базе Chessgames
 Личная карточка Х. Вилардебо на сайте 365Chess
 Личная карточка Х. Вилардебо на сайте OlimpBase.org

Шахматисты Испании
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад